Indestructible může být:

 Indestructible (album, Art Blakey) – hudební album hudebníka Art Blakeyho
 Indestructible (album, Disturbed) – hudební album skupiny Disturbed
  Indestructible (album, Four Tops) – hudební album skupiny Four Tops
 Indestructible (album, Rancid) – hudební album skupiny Rancid
 Indestructible! – hudební album zpěvačky Anity O'Day
 „Indestructible (skladba)“ – píseň zpěvačky Robyn